Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Raffaella Reggi che ha battuto in finale Vicki Nelson-Dunbar 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Myriam Schropp (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (Campionessa)

 Iva Budařová (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1985